Casebook es un término de inglés que designa un tipo de libro de texto primariamente usado por estudiantes en sus estudios de leyes, o por extensión, también usado por estudiantes e investigadores como material de consulta en un área específica.

Casebook puede referirse a uno de los siguientes artículos en Wikipedia:

 The Case-Book of Sherlock Holmes, conjunto de cuentos breves escritos por Arthur Conan Doyle, y cuyo principal protagonista es Sherlock Holmes.

 Casebook: Jack the Ripper, sitio digital en inglés relacionado con el misterio histórico del personaje que se conoce como "Jack el Destripador" o "Asesino de Whitechapel".